Бароті () — угорське прізвище.

 Давид Бароті (1739 — 1819) — угорський перекладач, філолог, педагог і поет.
 Лайош Бароті (1914 — 2005) — угорський футболіст (захисник) і футбольний тренер.

Угорські прізвища